Fort Zeelandia (Tajvan) 
 Fort Zeelandia (Paramaribo)
 Fort Zeelandia (Guyana)
 Fort Zeelandia (Benin)